Augustusberg bezeichnet
 Augustusberg (Berg), Berg im Osterzgebirge
 das Dorf Augustusberg (Nossen) als eingemeindeter Teil der sächsischen Kleinstadt Nossen
 das sächsische Adelsgeschlecht Augustusberg, siehe Heinz G. Konsalik

Siehe auch:
 Augustusburg
 Augustenberg